Craigville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Craigville (Indiana)
 Craigville (Massachusetts)
 Craigville (Minnesota), im Koochiching County
 Craigville (New York)
 Craigville Beach (Massachusetts)

Siehe auch:
 Craigsville